Англо-сикхские войны — вооружённые конфликты между Британской Ост-Индской Компанией и Сикхским государством. Было две Англо-сикхских войны:
 Первая англо-сикхская война (1845–1846)
 Вторая англо-сикхская война (1848–1849)